zittenblijven op school
een restauratietechniek van schilderijen, zie: doubleren (schilderij)
een handeling voor de tweede maal uitvoeren
een film opnieuw inspreken in een andere taal, zie nasynchronisatie